

События 
 В Голландии вышла в свет «Система природы», автором которой был Карл Линней.
 8 июня — русский вспомогательный корпус выступил на Рейн для помощи австрийской армии.
 29 июля — в Нью-Йорке состоялось заседание по делу Зенгера.
 26 августа — Орск заложен Оренбургской экспедицией под руководством Ивана Кирилловича Кирилова в качестве крепости на левом берегу реки Яик (Урал) при впадении в неё реки Орь.
 3 октября — предварительный мирный договор между Австрией и Францией.
 Присоединение Пармы к владениям Габсбургов. Франция и Австрия договорились о передаче Тосканы Францу Лотарингскому. К Сардинии присоединена часть Миланского герцогства. Испания получает Неаполитанское королевство и Сицилию.
 1735—1759 — король Неаполя и Сицилии Карл, сын Филиппа V.
 Возникновение первой масонской ложи в Италии.
 Ветвь Брауншвейг-Беверн сменила прямую линию в династии.
 В Москве на Пушечном дворе завершена отливка Царь-колокола.
 Турки отправили в прикаспийские области 20-тысячное крымское войско. Татары вторглись в русские владения, что вызвало войну.
 1735—1739 — война России против Турции.
 Осень — 40-тысячный русский корпус М. И. Леонтьева двинулся к Перекопу, но понёс большие потери и отступил.
 Гянджинский договор России с Ираном. Ирану возвращены Ширванское побережье с Баку и Дербентом. Союз России и Ирана.
 1735—1738 — восстания в Биланджике, Ширване, Шеки, Карабахе и других районах Северного Азербайджана.
 1735—1744 — восстания в Восточной Грузии.
 Мяо подняли восстание, перебросившееся вскоре в Гуанси.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1735 году
 3 февраля — Игнацы Красицкий, польский поэт, драматург и публицист (ум. 1801).
 29 марта — Иоганн Карл Август Музеус (ум. 1787), немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог. Автор сборника «Народные сказки немцев».
 21 апреля — Иван Петрович Кулибин, русский механик-самоучка (ум. 1818).
 28 мая — Франсуа Этьенн Кристоф Келлерман, герцог де Вальми, маршал Франции, участник Революционных и Наполеоновских войн (ум. 1820).
 6 июня — Антон Швейцер (ум. 1787), немецкий дирижёр и композитор.
 19 октября — Джон Адамс, деятель Американской революции, первый вице-президент и второй президент США (1797—1801) (ум. 1826).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1735 году
 8 октября — Юнчжэн, пятый маньчжурский император династии Цин (род. 1678).

См. также

Примечания